bł. Eustachy Kugler (1867–1946) – niemiecki bonifrater
 bł. Eustachy van Lieshout (1890–1943) – holenderski sercanin, misjonarz

Zobacz też:
 Święty Eustachy